een niet bij elkaar passend paar, zie onpaar
oneven